Алекса́ндр Краве́ц:
 Кравец, Александр Алексеевич (род. 1950) — депутат Государственной думы России.
 Кравец, Александр Самуилович (род. 1939) — советский и российский философ, специалист в области философии естествознания.